Banjica kan syfta på följande platser:

Nordmakedonien 

 Banjica, Nordmakedonien, ort,

Serbien 

 Banjica, ort,